RRR:

 RRR — индийский фильм 2022 года.
 Radiotehnika RRR — рижский радиозавод.